Gundy ist der Familienname folgender Personen:

 Babette Gundy (1824–1868), deutsche Opernsängerin
 Georg Gundy (vor 1825–1880), Sänger und Theaterleiter
 Jeff Van Gundy (* 1962), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Stan Van Gundy (* 1959), US-amerikanischer Basketballtrainer